inklinken, het proces van volumevermindering van grond
klink (sluiting), een constructie om een deur gesloten te houden
Klink (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Klink (stopcontact), een concentrische elektrische verbinding
Klink (Pokémon), Een pokémon uit de vijfde generatie

Personen met de achternaam Klink
Ab Klink, Nederlands politicus
Dirk Jakobus Klink, Nederlands civiel ingenieur
Jan Klink, Nederlands politicus
Joanne Klink, Nederlands schrijfster